Tractat d'Ulm (1620), entre l'emperador Ferran II, emperador romanogermànic i la Unió Protestant.
 Tractat d'Ulm (1647), entre França, Suècia i Baviera.